Палеопарадоксии () — род вымерших морских млекопитающих из отряда десмостилий. Они населяли северную часть Тихоокеанского побережья в миоцене, встречаясь от Японии (Цуяма и Янагава), до Аляски на севере и до Нижней Калифорнии, Мексика. Длина тела до 2,2 м.

Описание 
 
Предполагается, что палеопарадоксии питались в основном морскими водорослями и травами. Строением челюстей и наклоном зубов их череп напоминал ковш экскаватора. Их громоздкое тело было хорошо приспособлено для плавания и сбора пищи под водой. Первоначально считалось, что палеопарадоксии вели полуводный образ жизни, но затем учёные пришли к выводу, что это были полностью водные животные, как и сирены.

Классификация 
Tokunaga в 1939 году описал вид Cornwallius tabatai, а Reinhart в 1959 году перенёс его в выделенный им же род Paleoparadoxia.

По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2019 года в род включают 2 вымерших вида:

Примечания 

Десмостилии
Млекопитающие миоцена
Фоссилии из миоценовых отложений Мексики
Фоссилии из миоценовых отложений США
Фоссилии из миоценовых отложений Японии
†